Gualtiero Driussi (1920-1996) – sindacalista e politico italiano
Sebastián Driussi (1996) – calciatore argentino